John Cole (1709-1767), politico irlandese
John Cole, architetto dell'Irlanda del nord
John Cole, bobbista statunitense
John Cole (morto nel 1959), politico irlandese
John Cole (nato nel 1927), giornalista
John Cole (nato nel 1942), politico canadese